La Supercoupe de l'UEFA 1980 est une compétition de football jouée sur un match aller-retour opposant  Nottingham Forest, vainqueur de la Coupe des clubs champions européens 1979-1980 au Valence CF, vainqueur de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe de football 1979-1980.  Forest gagne à domicile 2-1 mais perd le match retour sur le score de 1-0. Valence remporte donc cette édition au nombre de buts marqués à l'extérieur.

Match aller

Match retour

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe des clubs champions européens 1979-1980 
 Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe de football 1979-1980

Lien externe 
 Résumé de la rencontre sur UEFA.com

1980
Événement sportif international en Angleterre
Événement sportif international en Espagne
Événement sportif à Nottingham
Football à Nottingham
Événement sportif à Valence (Espagne)
Compétition de football en Angleterre
Compétition de football en Espagne
Face-à-face du Nottingham Forest Football Club
Face-à-face du Valence CF
Football en 1980
Sport en Angleterre en 1980
Sport en Espagne en 1980
Sport en novembre 1980
Sport en décembre 1980
Football MS